John Hammond peut faire référence à:
 John Hammond (né en 1954), un dirigeant américain de basket-ball ;
 John Hammond, personnage de fiction de Jurassic Park ;
 John Hammond entraîneur de chevaux de courses ;
 John H. Hammond (1910 – 1987), producteur de disque américain ;
 John Paul Hammond (né en 1942), appelé « John Hammond Jr. », Joueur de blues américain, fils du producteur ;
 John Hays Hammond (1855 – 1936), ingénieur des mines américain ;
 John Hays Hammond, Jr. (1888 – 1965), fils de l'ingénieur ;
 John Lawrence Hammond (1872 – 1949), historien anglais.